Бык — село в составе Мордовокарайского муниципального образования Романовского района Саратовской области России.

История 
В 2003 году четверо несовершеннолетних учеников местной школы, в отместку за плохие отметки и наказания учителей, облили бензином кабинет математики и подожгли его, в результате чего сгорело всё здание школы. Во время поджога подростки подражали героям сериала «Бригада».

Население

Известные люди 
В селе родились:
 Василий Николаевич Сидорин (1921—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Вячеслав Тимофеевич Качурин (род. 1942) — писатель.

Примечания 

Населённые пункты Романовского района (Саратовская область)